Zaio kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Zaïo, ort, Oriental, 
 Zaio (kommun i Marocko), Oriental, Nador, 

Robotskapade Marockoförgreningar